Een verkeersweg:
N240 (België)
N240 (Nederland), zie Provinciale weg 240
N-240 (Spanje)
N240 (Zwitserland)